KP Unia Racibórz ist ein Fußballverein aus der polnischen Stadt Racibórz (deutsch: Ratibor) in der Woiwodschaft Schlesien. Er spielt gegenwärtig in der 4. Liga, der fünfthöchsten Liga des Landes. In den Saisons 1963/64 und 1964/65 gehörte er der höchsten Spielklasse, der I. Liga, an.

Nationale Erfolge 
 8. Platz in der I. Liga (später: Ekstraklasa) 1963/64 
 Halbfinale Polnischer Fußballpokal 1956/57 
 Polnischer Juniorenfußball-Meister U-19 1954 und 1956

Geschichte

Vereinsnamen 
 27. April 1946 – Klub Sportowy Plania Racibórz
 Juni 1949 – ZKS Chemik Racibórz
 November 1949 – ZKS Unia Racibórz
 18. März 1957 – Klub Sportowy Unia Racibórz
 1997 – RTP Unia Racibórz
 2008 – Klub Piłkarski Unia Racibórz

Abschneiden in der I. Liga 

Bekanntester Spieler (1965–1967) des Vereins ist der ehemalige Trainer der polnischen Fußballnationalmannschaft Franciszek Smuda. Ein weiterer bekannter ehemaliger Spieler ist Stefan Michalski. Aus dem Verein hervorgegangen ist der polnische Frauenfußballmeister der Jahre 2009 und 2010 sowie Pokalsieger des Jahres 2010 RTP Unia Racibórz.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fußballverein aus der Woiwodschaft Schlesien
Sport (Racibórz)
KP Unia Raciborz